

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч 1/4 финала чемпионата Европы 1968

Матч 1/4 финала I чемпионата Европы

Отборочный матч XIX Олимпиады

Отборочный матч XIX Олимпиады

Матч 1/2 финала I чемпионата Европы

Матч за 3-е место I чемпионата Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Футбол в СССР в 1968 году
1968